Camellia hat folgende Bedeutungen:

 Camellia (Gattung), eine Pflanzengattung
 Camellia City,  umgangssprachlich für Sacramento (Kalifornien)  
 Camellia (Algorithmus), ein Blockchiffre
 New Camellia, japanisches Fährschiff

Siehe auch:
 Camelia